Правителство на Димитров може да се отнася за три различни правителства на България:

 Правителство на Георги Димитров 1 (1946 – 1947)
 Правителство на Георги Димитров 2 (1947 – 1949)
 Правителство на Филип Димитров (1991 – 1992)